El Gran Duque Federico Augusto II de Oldemburgo (16 de noviembre de 1852 - 24 de febrero de 1931) fue el último soberano de Oldemburgo. Fue el mayor de los hijos del gran duque Pedro II de Oldemburgo junto a su segunda esposa, la princesa Isabel de Sajonia-Altenburgo, y gobernó entre los años 1900 y 1918. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y con la derrota del II Imperio alemán, en 1918, fue obligado a abdicar.

Matrimonio y descendencia 

El 18 de febrero de 1878 contrajo matrimonio con la princesa Isabel Ana de Prusia, hija del príncipe Federico Carlos de Prusia (nieto de Federico Guillermo III de Prusia) y de la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. Fueron padres de dos hijas:
Sofía Carlota (1879-1964). Contrajo matrimonio con el príncipe Eitel Federico de Prusia, hijo del Káiser Guillermo II de Alemania; no tuvieron hijos.
 Margarita (1881-1882). Fallecida en la infancia.

Isabel falleció el 28 de agosto de 1895, antes de que Federico Augusto pudiera ascender al trono como Gran Duque.

El 24 de octubre de 1896 contrajo segundas nupcias con la duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, hija del Gran Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y de su segunda esposa, la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt. Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos:
 Nicolás (1897-1970). Contrajo matrimonio con la princesa Elena de Waldeck-Pyrmont
 Alejandrina (1900). Fallecida en la infancia.
Ingeborg (1901-1996). Contrajo matrimonio con el príncipe Esteban de Schaumburg-Lippe
Altburg (1903-2001). Contrajo matrimonio con el príncipe Josías de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 
 
 Frederick Augustus II, Grand Duke of Oldenburg

Grandes duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Nobles de Alemania del siglo XIX
Grandes priores de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Oldemburgo